Бе Ен Пе Париба Оупън е ежегоден тенис турнир от сериите Мастърс 1000 на Асоциацията на тенис професионалистите и категория „Мастърс“ на Женската тенис асоциация. Провежда се от 1974 г. в градчето Индиън Уелс, САЩ.

Турнирът се играе през март и е един от двата турнира заедно с този в Маями, в които основните схеми се играят повече от осем дни. При жените основните състезатели обикновено започват в сряда, а при мъжете в четвъртък. Двата финала се провеждат в неделя на следващата седмица.

Турнирът се играе на твърда настилка и е най-добрият тенис турнир след четирите турнира от големия шлем, с над 300 000 посетители по време на събитието. Тук е вторият по големина тенис-стадион в света.

Местоположение 
Индиън Уелс се намира в Coachella Valley област Палм Спрингс, на около 115 мили източно от центъра Лос Анджелис.

Турнирът се играе в комплекса Индиън Уелс Тенис Гардън построен през 2000 г., който разполага с 20 тенис корта, включително 16 100 местния централен корт, стадион и два по-малки стадиона.

История 
Турнирът за мъже през годините се е наричал:
 1974 – 1978 American Airlines Tennis Games,
 1979 – 1980 Congoleum Classic,
 1981 Grand Marnier/ATP Tennis Games (Гран Марние),
 1982 – 1984 Congoleum Classic,
 1985 – 1987 Pilot Pen Classic,
 1988 – 1999 Newsweek Champions Cup,
 2000 – 2001 Tennis Masters Series Indian Wells,
 2002 – 2008 Pacific Life Open (Пасифик Лайф Оупън),
 от 2009 BNP Paribas Open.

Турнирът за жени е през годините се е наричал:
 1989 – 1990 Вирджиния Слимс на Индиън Уелс (Virginia Slims of Indian Wells);
 1991 Вирджиния Слимс на Палм Спрингс (Virginia Slims of Palm Springs);
 1992 – 1993 Matrix Essentials Evert Cup;
 1994, 1999 Evert Cup; 1995 – 1998 State Farm Evert Cup в чест на Крис Евърт;
 2000 – 2001 Tennis Masters Series;
 2002 – 2008 Пасифик Лайф Оупън;
 от 2009 BNP Paribas Open.

Първоначално турнирът за жените се провежда седмица преди събитието на мъжете. През 1996 г. шампионата се превръща в едно от малкото напълно съчетани събития както на ATP, така и на WTA.

Той е също така е един от най-големите турнири, в които играят най-много състезатели в основната схема – 96 играчи при мъжете и при жените.

Финали

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки мъже

Двойки жени 

 
Турнири от сериите Мастърс
Турнири по тенис на твърд корт